Ятор — кенийская фамилия. Известные носители:

Известные носители 
 Ятор, Альберт — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Ятор, Бенсон — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Ятор, Винсент (род. 1989) — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Ятор, Йебичи — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Ятор, Мика — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Ятор, Нэнси — кенийская бегунья на средние дистанции.
 Ятор, Рэймонд — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Ятор, Филимон — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Ятор, Эдвин — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Ятор, Элиджа — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Ятор, Эрик — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Ятор, Якоб — кенийский бегун на длинные дистанции.